Николай Николаевич Борсуков (; род. , ) — белорусский футболист, игравший на позиции защитника.

Игровая карьера 
В футбол пришёл в 6-летнем возрасте в СДЮШОР «Динамо». Первый тренер — Иван Иванович Савостиков. Выступал за дубль минского «Динамо», позже сыграл в основном составе и перешёл в витебский «Локомотив». Позже не один сезон играл за такие команды, как «Белшина» (Бобруйск) и ФК «Сморгонь». В 2011 году продолжил игровую карьеру в Польше, где играл до 2013 года. В 2014 перешёл в «Ислочь».

Ссылки 
 Профиль игрока

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо-Юни»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Олимпия» Эльблонг
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Речица-2014»
Игроки ФК «Ислочь»